Михаи́л Фёдоров:
 Фёдоров, Михаил Альбертович (род. 1991) — украинский IT-предприниматель, советник Президента Украины.
 
 Фёдоров, Михаил Владимирович (1916—2004) — советский разведчик-нелегал.
 Фёдоров, Михаил Владимирович (1904—19??) — советский гвардии полковник.
 Фёдоров, Михаил Германович (род. 1964) — российский шашист, международный гроссмейстер.
 
 
 Фёдоров, Михаил Павлович (1845—1925) — русский публицист, военный корреспондент и предприниматель, член II Государственной думы от Санкт-Петербурга.
 Фёдоров, Михаил Петрович (род. 1945) — российский учёный-гидроэнергетик, ректор СПбГПУ, академик РАН.
 Фёдоров, Михаил Тихонович (1917—1944) — Герой Советского Союза.